Александр Кошкин:
 Кошкин, Александр Арнольдович (род. 1952) — художник-иллюстратор.
 Кошкин, Александр Елизарович (род. 1943) — заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса по радиоспорту.
 Кошкин, Александр Николаевич (1959—2012) — боксёр, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр.